Женева 2017 — третій турнір серії гран-прі ФІДЕ 2017 року, що проходив у Женеві з 6 по 15 липня 2017 року.

Загальна інформація 
Турнір проводився за швейцарською системою у 9 турів за участі 18 шахістів.
 Категорія: 20-та (середній рейтинг: 2727,6).

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 6—10, 12—15 липня
 Вихідний день: 11 липня

Час початку партій (київський) — 15:00 год.

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід, починаючи з 1 ходу.

Учасники 
{|
| width="400" |
 Левон Аронян (, 2809) — 4
 Шахріяр Мамед'яров (, 2800) — 6
 Аніш Гірі (, 2775) — 11
 Олександр Грищук (, 2761) — 13
 Петро Свідлер (, 2749) — 15
 Ян Непомнящий (, 2742) — 17
| valign="top" |
 Павло Ельянов (, 2739) — 19
 Пентала Харікрішна (, 2737) — 22
 Майкл Адамс (, 2736) — 24
 Лі Чао (, 2735) — 25
 Борис Гельфанд (, 2728) — 28
 Теймур Раджабов (, 2724) — 32
| valign="top" |
 Ернесто Інаркієв (, 2707) — 43
 Дмитро Яковенко (, 2703) — 46
 Ріхард Раппорт (, 2694) — 53
 Хоу Іфань (, 2666) — 82
 Олександр Разянцев (, 2654) — 100
 Салех Салем (, 2638) — '''|}жирним''' — місце в рейтингу станом на липень 2017 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
  Онлайн турніру на сайті chessbomb.com 
 Результати турніру на chess-results.com
 Форум турніру на сайті chesspro.ru 
  Турнір сайті chesspro.ru 

Шахові турніри 2017
Липень 2017